Der Begriff Gebrauchstauglichkeit steht für

 die Eignung eines Produktes bei der Nutzung durch bestimmte Benutzer in einem bestimmten Benutzungskontext, die vorgegebenen Ziele effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen, siehe Gebrauchstauglichkeit (Produkt) 
 die Erfüllung von Anforderungskriterien an die Benutzbarkeit bei Bauwerken, siehe Gebrauchstauglichkeit (Bauwesen)